Виноградный — название населённых пунктов.

Россия 
 Виноградный — посёлок в Анапском районе Краснодарского края.
 Виноградный — посёлок в Крымском районе Краснодарского края.
 Виноградный — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Виноградный — посёлок в Покровском районе Орловской области.
 Виноградный — посёлок в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Виноградный — посёлок в Волгодонском районе Ростовской области.
 Виноградный — хутор в Усть-Донецком районе Ростовской области.
 Виноградный — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Виноградный — хутор в Курском районе Ставропольского края.
 Виноградный — посёлок в Новоалександровском районе Ставропольского края.
 Виноградный — прежнее (до 2014 года) название села Виноградное в Крыму.

См. также 
 Виноград
 Виноградное

Примечания